

Geografia 
 Antartide
 Williamson – ghiacciaio della Terra di Wilkes

 Stati Uniti d'America
 Williamson – census-designated place della Contea di Yavapai, Arizona
 Williamson – città della Contea di Pike, Georgia
 Williamson – villaggio della Contea di Madison, Illinois
 Williamson – città della Contea di Lucas, Iowa
 Williamson – città della Contea di Wayne, New York
 Williamson – città della Contea di Mingo, Virginia Occidentale

Persone 

 fratelli Williamson (Alan, Colin, Tom e Stuart) – attori bambini britannici, figli del regista James Williamson
 Al Williamson (1931-2010) – fumettista statunitense
 Alexander William Williamson (1824-1904) – chimico britannico
 Andre Williamson (1989) – cestista statunitense
 Audrey Williamson (1926-2010) – velocista britannica
 Avery Williamson (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Christopher Williamson (XIX sec.) – orologiaio britannico del XIX secolo
 Corliss Williamson (1973) è un ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Darold Williamson (1983) – velocista statunitense
 Devaughn Williamson (1997) – calciatore bahamense
 Evelyn Williamson (1971) – triatleta neozelandese
 Fred Williamson (1938) – attore, regista cinematografico ed ex giocatore di football americano statunitense
 Eryk Williamson (1997) – calciatore statunitense
 Garrett Williamson (1988) – cestista statunitense con cittadinanza canadese
 Henry Williamson (1895-1977) – scrittore inglese
 Jack Williamson (1908-2006) – scrittore statunitense
 Kevin Williamson (1965) – produttore cinematografico, attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Lee Williamson (1982) – calciatore britannico naturalizzato giamaicano
 Marianne Williamson (1952) – scrittrice statunitense
 Matthew Williamson (1971) – stilista britannico
 Mike Williamson (1983) – calciatore inglese
 Mykelti Williamson (1957) – attore statunitense
 Nicol Williamson (1936-2011) – attore britannico
 Oliver Williamson (1932) – economista statunitense
 Richard Williamson (1940) – vescovo britannico 
 Robert McAlpin Williamson (1804 circa–1859) – politico statunitense
 Roger Williamson (1948-1973) – pilota automobilistico britannico
 Ronald Keith Williamson (1953-2004) – giocatore di baseball statunitense
 Ryan Williamson (1996) – calciatore scozzese
 Simeon Williamson (1986) – velocista britannico
 Sonny Boy Williamson I (1914-1948) – musicista statunitense
 Sonny Boy Williamson II (1908-1965) – cantante, compositore e armonicista statunitense
 Tim Williamson (1884-1943) – calciatore inglese
 Timothy Williamson (1955) – filosofo britannico
 Todd Williamson (1964) – pittore statunitense
 Zion Williamson (2000) – cestista statunitense

Pagine correlate
James Williamson
John Williamson